Guido Sontag ist der Name folgender Personen:

* Guido Sontag (General, 1821) (1821–1889), preußischer Generalmajor
 Guido Sontag (General, 1858) (1858–1931), preußischer Generalleutnant